Judikat bezeichnet:

 die Entscheidung eines Gerichts, siehe auch Judikatur
 die Herrschaft durch einen Richter; geschichtlich die bekanntesten Judikate sind
 die Judikate Israels (≈ 13.–11. Jahrhundert v. Chr.), beschrieben im Buch der Richter
 die Judikate auf Sardinien (≈ 9.–15. Jahrhundert n. Chr.), siehe Sardische Judikate